Bình Hòa (Bình Dương)
 Bình Hòa (Bình Định)
 Bình Hòa (Quảng Ngãi)
 Bình Hòa (Đồng Nai)
 Bình Hòa (An Giang)
 Bình Hòa (Đắk Lắk)
 Bình Hòa (Bến Tre)
 Bình Hòa (Nam Định)
 Bình Hòa (Ho Chi Minhstad)